Српска лига Београд је једна од 4 Српске лиге у фудбалу. Српске лиге су трећи ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији.

	
Првенство Српске лиге Београд у фудбалу 2001/02. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Друга лига СР Југославије, а нижа Београдска зона.

За сезону 2001/02.
Дорћол, Београд је првак Српске лиге Београд дао је 56, а примио 32 гола. Гол разлика 24 гола и освојио 65 бода.
Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 87.060 посетилаца, што чини просек од 296 гледалаца по утакмици, 2.561 по колу, односно 4.837 по клубу.
Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.296 жута и 111 црвена картона, или просечно 41,38 картона по колу, 78,17 картона по клубу и по утакмици 4,60 картона. 
За најбољег фудбалера и голгетера  Српске лиге Београд проглашен је Дејан Дамјановић из фудбалског клуба Сремчица.

184 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Сремчицe (Сремчица) 14 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из БСК (Батајница) 7 играча је проглашено за играча кола.
Најбољи фудбалер Српске лиге Београд и голгетер Дејан Дамјановић из фудбалског клуба Сремчица 10 пута се нашао у тиму кола, два пута играч кола.

За сезону 2002/03.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 100.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. БАСК

Београд

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. СремчицаСремчица

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. БСКБатајница

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Млади ОбилићБеоград

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. КнежевацКнежевац
 
 	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. СинђелићБеоград

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. ГрафичарБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ГСП ПолетБеоград
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. ИМ РаковицаРаковица

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. КомграпБеоград

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. ТрудбеникБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. ПолетМиросаљци

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. СремЈаково

	
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. ВождовацБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. ЗмајЗемун

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. ДорћолБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. ПалилулацКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. ЖарковоЖарково, Београд

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Тим кола

>

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима
184 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Сремчицe (Сремчица) 14 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из БСК (Батајница) 7 играча је проглашено за играча кола.
Најбољи фудбалер Српске лиге Београд и голгетер Дејан Дамјановић из фудбалског клуба Сремчица 10 пута се нашао у тиму кола, два пута играч кола.

 Најбољи фудбалер Српске лиге Београд

| style="width:2px;"|
|valign="top"|

|}

 Голгетер Српске лиге Београд 
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| align = right|1.|| align = left |Дејан Дамјановић|| align = center||| align = left|Сремчица, Сремчица|| align = right|17 
|-	
| align = right|2.|| align = left |Тешовић|| align = center||| align = left| Срем, Јаково|| align = right|16 	
|-	
|style="text-align:right;"|3.|| align = left |Станковић|| align = center|||style="text-align: left" | Кнежевац, Кнежевац||style="text-align:right;"|14
|-	
| align = right|4.|| align = left |Пејичић|| align = center|||style="text-align: left" | Млади Обилић Београд|| align = right|13 
|-	
| align=right|5.|| align = left |Рапаић|| align = center|||style="text-align: left" | БСК, Батајница|| align=right|11
|-	
| rowspan="4" style="text-align:right;"|6.|| align = left |Ковачевић|| align = center|||style="text-align: left" | Срем, Јаково|| rowspan="4" style="text-align:right;"|10
|-	
| align = left |Поповић|| align = center|||style="text-align: left" | Комграп, Београд
|-	
| align = left |Крстић|| align = center|||style="text-align: left" | ОФК Жарково, Жарково
|-	
| align = left |Марић|| align = center|||style="text-align: left" | Дорћол, Београд
|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|10.|| align = left |Радовановић|| align = center|||style="text-align: left" | Срем, Јаково|| rowspan="2" style="text-align:right;"|9
|-	
| align = left |Опачић|| align = center|||style="text-align: left" | Змај, Земун
|-	
| rowspan="8" style="text-align:right;"|12.|| align = left |Сотировић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" style="text-align: left" | Графичар, Београд|| rowspan="8" style="text-align:right;"|8
|-	
| align = left |Рајић
|-	
| align = left |Гајић|| align = center|||style="text-align: left" | Вождовац, Београд
|-	
| align = left |Исаиловић||rowspan="3" align=center|||rowspan="3" style="text-align: left" | Дорћол, Београд
|-	
| align = left |Мићевић
|-	
| align = left |Момировић
|-	
| align = left |Бурчул|| align = center|||style="text-align: left" | Полет, Миросаљци
|-	
| align = left |Јаничић|| align = center|||style="text-align: left" | Синђелић, Београд

|-	
| rowspan="5" style="text-align:right;"|20.|| align = left |Јанковић|| align = center|||style="text-align: left" | БСК, Батајница|| rowspan="5" style="text-align:right;"|7
|-	
| align = left |Динчић|| align = center|||style="text-align: left" | Комграп, Београд
|-	
| align = left |Раичевић|| align = center|||style="text-align: left" | Млади Обилић Београд
|-	
| align = left |Срдић|| align = center|||style="text-align: left"| БАСК, Београд
|-	
| align = left |Ђурић|| align = center|||style="text-align: left" | Дорћол, Београд
|-	
| align = right|...|| || || ||
|- style="background:#FFE4E1;"
|colspan="5" align=center |Аутоголови|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"| || align = left |Раковић|| align = center|||style="text-align: left" | Полет, Миросаљци|| rowspan="2" style="text-align:right;"|
|-	
| align = left |Живић|| align = center|||style="text-align: left" | Млади Обилић Београд
|}

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Резултати

Статистика

 Позиције на табели по колима 

		

 Табела За сезону 2002/03. '''

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Резултати и табеле „Српске лиге Београд“ www.srbijasport.net 	
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Југославије

Српска лига Београд
Сезона 2001/02. у југословенском фудбалу